Yeon Gaesomun – militare coreano
 Yeon Sang-ho – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico sudcoreano
 Yeon Woo – cantante pop sudcoreana
 Yeon Woo-jin – attore sudcoreano